Abbone nome proprio di persona italiano maschile
 Abbone il Curvo – monaco francese
 Abbone di Fleury – teologo francese
 Abbone di Provenza – nobile franco
 Albone di Metz o Abbone – vescovo francese
 Goerico di Metz o Abbone – vescovo francese